Plantlünne, een dorp in Nedersaksen in Duitsland, onderdeel van de gemeente Lünne, die op haar beurt weer deel uitmaakt van de Samtgemeinde Spelle
 Militärflugplatz Plantlünne/Wesel, een voormalig militair vliegveld uit de Tweede Wereldoorlog ten westen van het dorpje Plantlünne, zie onder Samtgemeinde Spelle